

Musica 
 FFD – gruppo musicale punk rock italiano

Sigle 
 Fronte delle Forze Democratiche – partito politico marocchino

Codici 
 FFD – codice aeroportuale IATA della base aerea RAF di Fairford (Regno Unito)